Stöcklin beziehungsweise Stocklin oder Stoecklin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stoecklin (1907–2000), Schweizer Historiker und Pädagoge
 Arthur Stöcklin (1873–1954), Schweizer Maurermeister
 Erik Stocklin (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Franziska Stoecklin (1894–1931), Schweizer Lyrikerin
 Gerhard Stöcklin (1930–2003), deutscher Nuklearchemiker
 Justus Stöcklin (1860–1943), Schweizer Primarlehrer und Autor
 Jürg Stöcklin (* 1951), Schweizer Biologe und Politiker
 Leo Stöcklin (1803–1873), Schweizer Benediktinermönch, Komponist, Organist und Abt
 Niklaus Stoecklin (1896–1982), Schweizer Maler und Grafiker
 Robert Stöcklin (1889–1931), Schweizer Gebrauchsgrafiker
 Peter Stöcklin (* 1983), deutscher Musiker
 Stéphane Stoecklin (* 1969), französischer Handballspieler
 Susanne Stöcklin-Meier (* 1940), Schweizer Spielpädagogin und Buchautorin
 Tania Stöcklin (* 1959), Schweizer Filmeditorin, Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Dozentin

Stöcklin bezeichnet:
 Stöcklin Logistik, Schweizer Hersteller von Förder- und Lagertechnikgeräten sowie von Flurfördermitteln

Siehe auch:
 Stöcklein